Kenton ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Kenton (London), Stadtteil von London, der in zwei verschiedenen Stadtbezirken (Borough of Brent, Borough of Harrow) liegt
 Kenton (Devon), Ort in der Grafschaft Devon
 Kenton (Suffolk)
 Kenton (Tyne and Wear), Stadtteil von Newcastle upon Tyne

in den Vereinigten Staaten:
 Kenton (Delaware)
 Kenton (Kentucky)
 Kenton (Michigan)
 Kenton (Ohio)
 Kenton (Oklahoma)
 Kenton (Tennessee)
 Kenton County, Verwaltungseinheit in Kentucky

in Südafrika
 Kenton-on-Sea

Kenton ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Kenton (* 1978), englischer Fußballspieler
 Erle C. Kenton (1896–1980), US-amerikanischer Filmregisseur
 Johnny Kenton (* um 1980), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rodrigo Kenton (* 1955), costa-ricanischer Fußballspieler
 Simon Kenton (1755–1836) euro-nordamerikanischer Scout und Siedler in Kentucky
 Stan Kenton (1911–1979), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist

Kenton bezeichnet außerdem:
 Kenton (Zigarettenmarke), eine DDR-Zigarettenmarke

Siehe auch:
 Kenten